

Geografia 
Mercure – fiume che scorre tra Basilicata e Calabria

Musica 
Mercure – balletto di Erik Satie

Persone 
 Jean Mercure (1909-1998) – attore, scenografo e regista francese

Altro 
Mercure – catena alberghiera

Dassault Mercure – aereo francese costruito negli anni settanta

Mercure (M765/P765) – dragamine e poi pattugliatore della Marine nationale